В список включены правители протогосударств (Само и Великая Моравия) и государств, которые находились на территории современной Чехии.

Правитель Государства Само

Правители Великоморавского княжества

Князья Чехии 

''

Короли Чехии (Богемии)

Князья Чехии

Короли Чехии (Богемии)

Князья Чехии

Короли Чехии (Богемии)

Президенты Чехословакии 
 Томаш Масарик (1918—1935)
 Эдуард Бенеш (1935—1938)
 Эмиль Гаха (1938—1939)

Председатели Правительства Чехословакии 
 Карел Крамарж (1918—1919)
 Властимил Тусар (1919—1920)
 Ян Черны (1920—1921)
 Эдвард Бенеш (1921—1922)
 Антонин Швегла (1922—1926)
 Ян Черны (1926, во второй раз)
 Антонин Швегла (1926—1929, во второй раз)
 Франтишек Удржал (1929—1932)
 Ян Малипетр (1932—1935)
 Милан Годжа (1935—1938), и. о. президента (1935)
 Ян Сыровы (1938), и. о. президента (1938)
 Рудольф Беран (1938—1939)

Протекторат Богемии и Моравии

Государственный Президент Протектората Богемии и Моравии 
 Эмиль Гаха (1939—1945)

Председатели Правительства Протектората Богемии и Моравии 
 Рудольф Беран (1939)
 Алоис Элиаш (1939—1941)
 Ярослав Крейчи (1942—1945)
 Рихард Бинерт (1945)

Рейхспротектор Протектората Богемии и Моравии 
 Константин фон Нейрат (1939—1943) — в бессрочном отпуске с 1941 г.
 Рейнхард Гейдрих (1941—1942) — заместитель рейхспротектора, исполняющий обязанности рейхспротектора
 Курт Далюге (1942—1943) — заместитель рейхспротектора, исполняющий обязанности рейхспротектора
 Вильгельм Фрик (1943—1945)

Чехословацкое правительство в изгнании

Президент Чехословакии 
 Эдвард Бенеш (1939—1945)

Премьер-министр 
 Ян Шрамек (1940—1945)

Президенты Чехословакии 
 Эдвард Бенеш (1945—1948)
 Клемент Готвальд (1948—1953)
 Антонин Запотоцкий (1953—1957)
 Антонин Новотный (1957—1968)
 Людвик Свобода (1968—1975)
 Густав Гусак (1975—1989)
 Вацлав Гавел (1989—1992)

Председатели Правительства 
 Зденек Фирлингер (1945—1946)
 Клемент Готвальд (1946—1948)

Председатели Совета министров 
 Антонин Запотоцкий (1948—1953)
 Вильям Широкий (1953—1963), и. о. президента (1957)
 Йозеф Ленарт (1963—1968), и. о. президента (1968)
 Олдржих Черник (1968—1970)
 Любомир Штроугал (1970—1988)
 Ладислав Адамец (1988—1989)
 Мариан Чалфа (1989—1992), и. о. президента (1989)
 Ян Страский (1992), и. о. президента (1992)

Президенты Чехии 
 Вацлав Гавел (2 февраля 1993—2 февраля 2003)
 Вацлав Клаус (7 марта 2003—7 марта 2013)
 Милош Земан (с 7 марта 2013)
 Петр Павел (с 9 марта 2023)

Премьер-министры 
 Вацлав Клаус (1993—1997)
 Йозеф Тошовский (1997—1998)
 Милош Земан (1998—2002)
 Владимир Шпидла (2002—2004)
 Станислав Гросс (2004—2005)
 Иржи Пароубек (2005—2006)
 Мирек Тополанек (2006—2009)
 Ян Фишер (2009—2010)
 Петр Нечас (2010—2013)
 Иржи Руснок (2013—2014)
 Богуслав Соботка (2014—2017)
 Андрей Бабиш (2017—2021)
 Петр Фиала (c 2021)

Примечания 

П